Агрипина (Agrippina) може да се отнася за:

 Дъщерите на известния римски политик и военачалник Марк Випсаний Агрипа:
 Випсания Агрипина (36 пр.н.е.), дъщеря от Помпония Цецилия Атика и първа съпруга на император Тиберий
 Випсания Марцела Агрипина (родена 27 пр.н.е.), дъщеря на Клавдия Марцела Старша и първа съпруга на военачалника Публий Квинтилий Вар
 Випсания Юлия Агрипина или Юлия Младша (19 пр.н.е.–28 или началото на 29), дъщеря на Юлия Старша и съпруга на Луций Емилий Павел
 Випсания Юлия Агрипина или Агрипина Старша (14 пр.н.е.), дъщеря на Юлия Старша, съпруга на Германик и майка на император Калигула
 Юлия Агрипина или Агрипина Младша (15–59), дъщеря на Агрипина Старша и Германик. Съпруга на Гней Домиций Ахенобарб (консул 32 г.) (от който ражда бъдещия император Нерон) и трета съпруга на император Клавдий, от който получава титлата Августа
 Агрипина Ваганова (1879 – 1951) – руска балерина
 Агрипина – опера от Георг Фридрих Хендел
 645 Агрипина – астероид

Вижте също 
 Агрипа